Das U.S. Women’s Hardcourt Championships 1989 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Antonio. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 27. Februar bis 5. März 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Ann Henricksson mit 6:1 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Katrina Adams / Pam Shriver mit 3:6, 6:1 und 6:4 gegen Patty Fendick / Jill Hetherington.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in San Antonio